

Prénom 
 Lorin Maazel (1930-2014) chef d'orchestre et violoniste américain.
 Lorin S. Robert (1956), homme politique micronésien.
 Paul Lorin Kantner (1941) musicien américain de rock psychédélique.
 Lorin Sklamberg, du groupe de musique new-yorkais The Klezmatics.

Patronyme 

 Nicolas Lorin (1815-1882), maitre-verrier fondateur des ateliers Lorin de Chartres.
 Théonile Anne Lorin dite Madame de Stolz (1820-1898), écrivaine française.
 Jules Lorin (1825-1853), auteur dramatique et poète français. 
 Georges Lorin (1850-1927), illustrateur, humoriste et poète français.
 Henri Lorin (1857-1914), personnalité du catholicisme social.
 Henri Lorin (1866-1932), géographe et sociologue français.
 Charles Lorin (1866-1940), maitre-verrier, fils de Nicolas Lorin.
 René Lorin (1877-1933), ingénieur français, inventeur du moteur à réaction (1908).
 François Lorin (1900-1972), maitre-verrier, fils de Charles Lorin et petit-fils de Nicolas Lorin.
 Pierre Lorin (1910-1970), joueur français de hockey sur glace.
 Étienne Lorin (1913-1975), accordéoniste français.
 Roger Lorin (1931-1991), artiste peintre, sculpteur français.
 Amii Lorin, pseudonyme de Joan Hohl (1935-2017), romancière américaine.
 Linda Lorin (1973-) journaliste et animatrice de radio et de télévision française.

Homonymie de prénom